Voici la liste des planètes mineures numérotées de 287001 à 288000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 287001 à 288000

287001-287100

287101-287200

287201-287300

287301-287400

287401-287500

287501-287600

287601-287700

287701-287800

287801-287900

287901-288000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000